George Warrender (1 baronnet ; 1658-1721), marchand et homme politique écossais.
 Harold Warrender (1903-1953), acteur britannique.
 Victor Warrender (1 baron Bruntisfield ; 1899-1993), homme politique britannique.
 John Warrender (1921-2007), fils du précédent.